Михаи́л Ю́рьевич Грабо́вский (; 31 января 1984, Потсдам, ГДР) — белорусский хоккеист, центральный нападающий. С 2019 по 2021 год — помощник главного тренера минского «Динамо».

Самый результативный белорусский хоккеист в истории НХЛ.

Клубная карьера

«Монреаль Канадиенс» 
В 2006—2008 годах играл за «Монреаль Канадиенс» вместе с братьями Сергеем и Андреем Костицыными.

«Торонто Мейпл Лифс» 
3 июля 2008 года перешёл в «Торонто Мейпл Лифс» в обмен на защитника Грега Патерина и выбор во втором раунде драфта 2010.

4 июля 2013 был выставлен клубом на драфт отказов с целью последующего выкупа контракта.

«Вашингтон Кэпиталз» 
22 августа 2013 года Грабовский подписал однолетний контракт на $ 3 млн с клубом «Вашингтон Кэпиталз».

В дебютном матче за команду «Вашингтон Кэпиталз» 2 октября 2013 года оформил первый хет-трик в заокеанской карьере.

«Нью-Йорк Айлендерс» 
3 июля 2014 года Грабовский подписал четырёхлетний контракт с клубом «Нью-Йорк Айлендерс» на $20 млн.

В первом матче за команду «Нью-Йорк Айлендерс» отметился заброшенной шайбой.

Из-за сотрясения мозга, полученного после силового приёма Эрика Найстрема, полностью пропустил сезон 2016/17.

Права на хоккеиста были переданы в «Вегас Голден Найтс» на драфте расширения.

В мае 2018 года Михаил Грабовский объявил о завершении карьеры игрока.

Международная 
За национальную сборную Белоруссии выступает с 2002 года. Участник восьми чемпионатов мира в составе сборной Белоруссии. В 2011 году был капитаном сборной.

Статистика

Клубная карьера

Международные соревнования

Достижения 
 Обладатель Кубка европейских чемпионов (2006).
 Обладатель Кубка Колдера (2007).
 Чемпион Белоруссии (2005, 2006).
 Финалист Кубка Белоруссии (2008).
 Лучший хоккеист Белоруссии (2009, 2011, 2013, 2014).

Интересные факты 
 В 2014 году Михаил Грабовский для поддержания физической формы в межсезонье НХЛ подписал контракт с профессиональным белорусским футбольным клубом «Крумкачы», однако из-за травмы колена на тренировке не провёл ни одного официального матча; 
 В 2017 году поддержал идею министра внутренних дел РБ о пошиве детской хоккейной экипировки в исправительных учреждениях 
 В 2017 году жители деревни Волковичи в Минском районе обвинили Грабовского в самовольном захвате части дороги и прибрежной зоны водохранилища при сооружении забора вокруг земельного участка. Спустя месяц органы власти разрешили конфликт в пользу местных жителей. Однако в итоге Александр Лукашенко подписал документы о передаче Грабовскому 200 квадратных метров земли общего пользования.
 в 2019 году засветился на открытии скандального ресторана "Лебяжий" в компании с Александром Лукашенко

См. также 
 Список хоккеистов Белоруссии в НХЛ

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Хоккеисты Белоруссии
Хоккеисты НХЛ
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные центральные нападающие
Игроки ХК «Юность-Минск»
Игроки ХК «Нефтехимик»
Игроки ХК «Динамо» Москва
Игроки «Монреаль Канадиенс»
Игроки «Гамильтон Булдогс»
Игроки «Торонто Мейпл Лифс»
Игроки ХК ЦСКА Москва
Игроки «Вашингтон Кэпиталз»
Игроки «Нью-Йорк Айлендерс»
Игроки сборной Белоруссии по хоккею с шайбой
Хоккейные тренеры Белоруссии
Задрафтованные ХК «Монреаль Канадиенс»